En , Maruszów désigne :

 Maruszów, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Maruszów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.